

Населені пункти та їхні частини
 Мокрус — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Мокрус — село в гміні Оґродзенець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Мокрус — частина міста Калети в Тарноґурському повіті Сілезького воєводства

Примітки